Le sigle CREST peut faire référence à :

 Centre de recherche en économie et statistique, en France ;
 Comité de la recherche scientifique et technique, dans le domaine de la recherche européenne, devenu le Comité de l'Espace européen de la recherche (CEER) en 2010, puis le Comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation (CEER) en 2013.

Voir aussi 
 Crest.